Stary cmentarz żydowski w Łukowie
 Nowy cmentarz żydowski w Łukowie